Si Sawat (în ) este un district (Amphoe) din provincia Kanchanaburi, Thailanda, cu o populație de 23.700 de locuitori și o suprafață de 3.295,9 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în six subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 33 de sate (muban).

Amphoe în provincia Kanchanaburi